Шевардна́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Шеварднадзе, Дмитрий Ираклиевич (1885—1937) — грузинский художник и общественный деятель.
 Шеварднадзе, Софико Паатовна (род. 1978) — журналистка, радио- и телеведущая, продюсер.
 Шеварднадзе, Эдуард Амвросиевич (1928—2014) — советский и грузинский политический и государственный деятель.